Mg (og mg) har flere betydninger:
 Magnesium – et grundstof, der forkortes Mg.
 megagram – 1.000.000 gram, forkortes Mg = et ton.
 milligram – 1/1000 gram, forkortes mg.
 MG (bilmærke) − et britisk bilmærke.